Naselje na Hrvaškem lahko pridobi status mesta (hrvaško: grad):
 če je središče županije,
 če ima več kot 10 000 prebivalcev,
 kot izjema (iz zgodovinskih, gospodarskih ali geografskih razlogov).

Mesto je v smislu upravne delitve enota, enakovredna občini, ki jih je na Hrvaškem 428. Mesto v upravnem smislu pogosto zajema tudi manjša naselja v njegovi bližini, zato se število prebivalstva samega mesta-naselja in mestne občine-"Grad" ne ujema oz. se lahko tudi precej razlikuje (z redkimi izjemami, kot so mesta Reka, Pulj in Županja, ki obsegajo samo eno naselje in tistih, kjer ni istoimenskega glavnega mesta oz. je sestavljeno iz več mest, npr. !mesto" Kaštela).

Od leta 2013 je uradno na Hrvaškem 128 mest oz. enot lokalne samouprave s tem statusom:

Hrvaška

Seznami mest po državi